

België

Denemarken

Duitsland

Frankrijk

Letland

Nederland

Oostenrijk

Vaticaanstad

Zie ook